

Населені пункти та їхні частини

 Косцюшкув — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Косцюшкув — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Косцюшкув — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Косцюшкув — частина міста Кутно в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Косцюшкув — частина села Роздражев у гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки